Nose, bourg du Japon
 Nose art
 Tomaž Nose
 Roman Nose
 Henry Roman Nose ;  
 Alberto Nosè (1979-), pianiste italien.